Seixo - rocha

Localidades 

 Seixo (Mira)
 Seixo da Beira - no concelho de Oliveira do Hospital
 Seixo de Gatões - no concelho de Montemor-o-Velho
 Seixo de Manhoses - no concelho de Vila Flor

Desambiguação